Marinade steht für eine Flüssigkeit

 zum Marinieren, siehe dazu auch Salatsauce und Marinade (Fischerzeugnis) oder
 zum Beizen (Kochen)